Cagny puede referirse a: 

 Cagny, comuna francesa situada en Calvados.
 Cagny, comuna francesa situada en Somme.